Munakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Munakari, Kemi, Lappland, 
 Munakari, Simo, Lappland, 
 Munakari (vid Martinniemi, Uleåborg), Österbotten, 
 Munakari (vid Kotakari, Uleåborg), Österbotten, 
 Munakari, Karleby, Österbotten, 
 Munakari, Björneborg, Satakunta, 
 Äggrundet, Björneborg (fi: Munakari), Satakunta, 
 Munakari, Euraåminne, Satakunta, 
 Munakari, Nystad, Egentliga Finland, 
 Munakari, Iniö, Åboland, 
 Munakari, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Munakari, Nagu, Åboland, 
 Munakari, Fredrikshamn, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar